Галиевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Галиёвка — хутор в Богучарском районе Воронежской области.

Украина 
 Галиевка — село в Чудновском районе Житомирской области.

См. также 
 Галиев